Ніно Катамадзе (, *21 серпня 1972, Кобулеті, Грузія) — грузинська джазова співачка.
 Катамадзе Григол Шалвович — Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні.

Грузинські прізвища